BICC son las siglas de:
 Banco Industrial y Comercial de China
 Bonn International Center for Conversion (Centro Internacional de Bonn para la Conversión en inglés), un centro alemán de investigación.
 Business Intelligence Competency Center (Centro de Competencias de Inteligencia de Negocios en inglés), un grupo interdisciplinario con tareas, roles, responsabilidades y procesos definidos para apoyar y promover el uso efectivo de la inteligencia de negocios a través de una organización.